Сергей Зернов:
 Зернов, Сергей Александрович (1913—1945) — участник Великой Отечественной войны, командир 41-го гвардейского артиллерийского полка Резерва Верховного главнокомандования.
 Зернов, Сергей Алексеевич (1871—1945) — советский зоолог-гидробиолог и общественный деятель, академик.
 Зернов, Сергей Анатольевич (род. 1958) — российский актёр, кинопродюсер.